À hauteur d'homme est le titre de plusieurs œuvres :
 À hauteur d'homme, film historique belge de Jean-Marie Piquint (1981), consacré à la vie du docteur et baron Louis Seutin, médecin belge du  à qui l'on doit divers progrès médicaux ;
 À hauteur d'homme, documentaire québécois de Jean-Claude Labrecque (2003) consacré à la dernière campagne électorale du premier ministre du Québec, Bernard Landry ;
 À hauteur d'homme, récit de Christophe Malavoy (2001).

Voir aussi 
 Hauteur d'Homme, une maison d'édition établie  au Puy-en-Velay